Chiya-î Sefîn kan syfta på följande platser:

Irak 

 Silsilat Jibāl Safīn, bergskedja, Arbil, 
 Qimmat Safīn, bergstopp, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar